Lanzenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Lanzenberg (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Lanzenberg (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Lanzenberg (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Lanzenberg (Gemeinde Grieskirchen), Siedlung von Grieskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Lanzenberg (Gemeinde Hofkirchen), Ortschaft von Hofkirchen im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Lanzenberg (Gemeinde Perg), Ortsteil von Perg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 
Gegenden:
 ein gemeindefreies Gebiet im Landkreis Amberg-Sulzbach

Lanzenberg ist der Familienname folgender Personen:
 David Lanzenberg, französischer Kameramann

Siehe auch:
 Lanzberg